Der Sicherheitskoeffizient kann in verschiedenen Bereichen eine Rolle spielen:

in der Technik (z. B. in der Festigkeits-Auslegung von Maschinen, Fahrzeugen und Bauwerken), siehe Sicherheitsfaktor
in der Betriebswirtschaft, siehe Sicherheitskoeffizient (Betriebswirtschaft)